Amelia Wil Tesla Seiruum es un personaje de ficción creado a principios de los años 90 por el escritor japonés de novela fantástica Hajime Kanzaka para la serie de novelas Slayers. Originalmente fue creada en sustitución de otro personaje de la misma serie, pero finalmente se convirtió en un personaje autónomo. 

En el mundo de Slayers, Amelia es una princesa y sacerdotisa del Reino de Seiruum, segunda hija del príncipe Philionell El De Seiruum, hermana de Gracia Wil Naga Seiruum (Naga), prima del príncipe Alphred, sobrina del padre del mismo, Christopher Brozz Seiruum, y nieta del rey Eldram de Seiruum. Es uno de los pocos personajes de la saga de Slayers en que el resto de sus familiares forman parte importante de la saga. Su nombre hace referencia a su personalidad y los apellidos a su origen real.

Como característica a resaltar, hay que señalar que en su atuendo figuran unos talismanes con una estrella inscrita. En la versión original la estrella era de 5 puntas (no invertida, sino normal, no confundir con el símbolo demoníaco) pero que más tarde fue sustituida por una estrella de 6 puntas (similar a la Estrella de David) Esto es porque la estrella de 5 Puntas es un símbolo de la casa real de Japón, y los autores se vieron obligados a modificarlo para evitar problemas.

Historia 
Amelia es la nieta del Rey Eldram de Seiruum (Saillon) y la hija menor del príncipe regente, Philionell. Esto la convierte en la hermana menor de Naga.
Amelia se crio en la inmensa corte del Reino de Seyroon bajo la supervisión de su padre y de sus maestros sacerdotes quienes la iniciaron en el sacerdocio y la Magia Blanca, al igual que a su hermana mayor. Sin embargo, la propia Gracia (Naga) también enseñó a su hermana menor gran número de conjuros de Magia Astral.

Cuando Amelia era aún una niña, su madre (de nombre desconocido) fue asesinada con una espada por un sicario llamado Booley. Este hecho fue presenciado por su hermana mayor, quien iba a ser la verdadera víctima del asesino pero que la confundió con su madre debido al gran parecido de ambas. Naga mató a Booley usando el hechizo de "Chaos String" cuando halló a su madre muerta junto a su asesino. De esa forma, nunca se llegó a saber cuál era el motivo ni quién había ordenado que se matara a la princesa mayor.

El asesinato de la madre de Amelia supuso un duro golpe para ambas hermanas, aunque tuvo consecuencias distintas. Por un lado, Gracia (Naga) se fugó de palacio con un poco decoroso atuendo que había pertenecido a su madre. Y por otro Amelia permaneció en el templo del dios Ceephid siendo convertida en sacerdotisa; además de eso, Amelia desarrolló una profunda aversión a las armas en general y a las espadas en particular, razón por la que siempre rehúsa usarlas. Igualmente, el lazo afectivo entre ella y su padre se hizo aún más estrecho y Amelia se convirtió en una chica obsesionada con hacer justicia en todo momento.

Con este precedente, el desarrollo de los acontecimientos varía según las novelas o el anime.

Novelas 
La aparición de Amelia en las novelas se explica en que H. Kanzaka pretendía contar una historia sobre la corona de Seiroon y Naga, pero como no podía introducir a esta última, utilizó a Amelia.
La Amelia de las novelas aparece desde la cuarta hasta la octava novela, ambas inclusive. Es descrita como una joven de la misma edad que Lina Inverse (unos 15 años) de cuerpo desarrollado, cabello corto y negro, y grandes ojos azules. Amelia se presenta más como una sacerdotisa que como una princesa, y es una hechicera bastante competente, capaz de conjurar por igual hechizos como el "La-Tilt" (el más poderoso de la Magia Espiritual) y el "Resurrección" (el más poderoso de la Magia Blanca) además de poseer una gran fuerza física pese a su aspecto. Igualmente, es bastante madura para su edad, capaz de idear estrategias de lucha y enfrentarse a los problemas de forma realista.
Sin embargo está totalmente obsesionada con la Justicia. 

Amelia apoya a su padre en la confabulación contra él de la 4º Novela, e igualmente entabla relación con Lina Inverse y Gourry Gabriev, aunque al principio no es muy bien venida.
Más tarde, gracias a su capacidad como sacerdotisa, Amelia "sabe" que Lina está envuelta en un problema aún mayor y pide a su padre que permita acompañar a la hechicera pelirroja hasta que se resuelva el problema.

De esa forma, Amelia viaja junto a Lina y Gaury, enfrentándose a una secta de adoradores de Ojo de Rubí que pretendía resucitar a la bestia Zanaffer, y contribuyendo a su derrota. Igualmente también apoya a Lina en su enfrentamiento contra el asesino Zooma, quien había atentado contra Lina durante la confabulación del reino de Seiruum y se había fusionado con el mazoku Seigram. Como broche final, también lucha junto a Lina, Gaury, Zelgadiss y Shilfild en las batallas contra Gaarv, el Dragón del Caos y Phibrizo, el Amo del Infierno, donde es testigo del advenimiento de la Señora de las Pesadillas.
Finalmente, una vez acabado el peligro, regresa a la corte de Seyroon y no vuelve a aparecer.

Anime 
La Amelia del anime aparece durante las tres temporadas televisivas de "Slayers", desde el capítulo-10 de la primera temporada hasta el final de la serie.
Amelia aparece esta vez como un personaje más joven que Lina (14 años en la primera serie hasta 16 en "Try") y menos experimentado que ella. Se encontraba viajando fuera de palacio mientras seguía a su padre, y accidentalmente conoce a Gaury y más tarde a Lina.
Al principio, pese a que es bastante versada en Magia Blanca, es poco experimentada, y toma a Lina como modelo a seguir. Sin embargo Lina no está muy contenta con la idea, pero pese a la negativa inicial, ambas desarrollarán gran amistad.
Amelia empieza a formar equipo junto a Lina y Gaury, a quienes se unirán Zelgadiss y Shilfild. Todos ellos se enfrentarán a Eris y la Copia de Rezo, que a su vez habían invocado a Zannaffer. Esta sería la parte de la serie que corresponde a la 5º Novela.

Más tarde, será una pieza importante en la disputa de Seyroon (lo que sería la 3ª y 4ª novelas) e igualmente luchará contra varios mazoku enviados por Gaarv, para más tarde enfrentarse al propio Gaarv y Seigram (dos enfrentamientos que casi le cuestan la vida), y por último a Phibrizro, quien también casi acaba con ella hasta que es salvada por Lina poseída por el Señor de las Pesadillas.

En la serie original e independiente de las novelas, Slayers Try, Amelia parte junto a Lina&Co al Mundo Exterior, y se enfrentara junto a sus compañeros a Vargaarv, mazoku al servicio de Gaarv, y por ende a Davranigudoo Estrella Oscura, al tiempo que buscan las 5 Armas de Luz.
Finalmente, tras esta saga, vuelve definitivamente a Seyroon.

En la serie de "Revolution", Amelia, acompañada de Zelgadiss (en calidad de guardaespaldas) y del inspector Wizerd, va en busca de Lina por petición del reino de Ruvinigardo ya que Lina es acusada de estar robando y destruyendo armas del mencionado reino. Sin embargo todo es parte de una trama más complicada a manos del príncipe de Taforasia, Pokota, y de la marquesa Gioconda, quien planeaba resucitar a Zannafer. En esta saga, Amelia acaba haciendo frente común contra Gioconda, ignorando su misión original, y participa en la lucha de defensa de Seillon tras la nueva resurrección de Zanafer, quien se había adueñado del Gioconda.
El final de la saga queda abierto hasta la emisión de "Evolution-R".

Amelia también aparece en otras historias independientes, como todos los videojuegos de "Slayers", el manga de Knight of Aqualord y la película de animación para pantalla grande, Slayers Premium, junto a su manga homónimo.

Personalidad 
Amelia es uno de los personajes que más evoluciona en el anime, aunque su presentación en las novelas es más madura.
Amelia es una joven tremendamente vital y altruista, que se desvive para ayudar a los demás. Igualmente, siempre muestra una apariencia de jovialidad y sonrisa permanente, de forma que es raro verla furiosa. Sin embargo esto es solo una fachada; los acontecimientos vividos en su niñez la obligan a querer estar siempre alegre, y enmascara sus frustraciones con un perpetuo sentido de la Justicia que muchas veces hace que meta la pata. Amelia gusta de subir a lugares altos y desde allí lanzar peroratas apuntando con el dedo sobre el bien y la justicia ante cualquiera que cometa cualquier acto "malo" Igualmente, aunque posee grandes capacidades físicas, es muy torpe y suele tener caídas realmente tontas (características que comparte con su hermana Gracia.)

A lo largo de la serie principalmente, Amelia va madurando casi a marchas forzadas, y aunque conserva en todo momento sus ideales justicieros, los enfoca de mejor manera y no hace tanto el ridículo como al principio de la serie. En las novelas, sin embargo, es más constante en su carácter y empieza siendo más madura que su homónima de la serie.

Por otro lado, la relación entre ella y el resto del grupo es ligeramente distinta. La amistad entre Lina y ella es más evidente en la serie; igualmente, su relación con Gourry es más tipo "Hermano mayor", aunque en ambos casos es consciente del lazo entre Lina y él. Su relación con Shilfild es más tangencial que con el resto, pero se llevan igualmente bien. Lo mismo se puede decir de su relación con Firia, la dragona dorada, en la serie de "Try".
Por último, su relación con Zelgadiss empieza bien en las novelas y a lo largo del tiempo que están juntos, hay una gran amistad y complicidad entre ellos. Sin embargo, en la serie, al principio Amelia no tiene una buena opinión de la quimera, pero finalmente los lazos de ambos se estrechan de forma considerable y se ve que Amelia siente algo por él, aspecto que queda demostrado cuando al final de Slayers Try le da uno de sus amuletos chalza a Zelgadiss.

Acogida 
Amelia aparece en las novelas, en el anime, en varios manga, en una película, en varios CD-dramas y videojuegos siendo un personaje popular entre los seguidores de la franquicia y llegando a tener su propio spin-off en forma de relato corto.

Referencias 

Personajes de Slayers

en:List of Slayers characters#Amelia Wil Tesla Seyruun